Bruselas puede referirse a:
 La Ciudad de Bruselas: capital de Bélgica (y de otras instituciones).
 La Región de Bruselas-Capital: una de las tres regiones en las que se divide Bélgica y que incluye la Ciudad de Bruselas y otros 18 municipios a su alrededor.
 El Área metropolitana de Bruselas: área metropolitana que incluye partes de Flandes y Valonia.
 Brussels Airlines: aerolínea nacional de Bélgica.
 FC Molenbeek Brussels Strombeek: club de fútbol de Bruselas.
 Brussels (Illinois): localidad estadounidense.
 Brussels (Wisconsin): localidad estadounidense.
 Villa de Bruselas: localidad colonial efímera de Centroamérica.
 Coles de Bruselas: verdura.